

Cinema 
La rossa – film del 1955 diretto da Luigi Capuano
La rossa (Die Rote) – film del 1962 diretto da Helmut Käutner

Musica 
La Rossa – album di Milva del 1980